В данном списке представлена информация и матчах, проведённых футболистом Йоханом Кройфом в составе национальной сборной Нидерландов. Кройф выступал в её составе с 1966 по 1977 год, провёл 48 игр, в которых забил 33 гола. Принимал участие в нескольких международных турнирах и отборочных этапах к ним, а также товарищеских встречах.

Список матчей и голов 

Итого: 48 матчей / 33 гола; 31 победа, 9 ничьих, 8 поражений.

Примечания 

Футбольные списки
Футбольная статистика